Riu Khotan, riu del Xinjiang
 Khotan o Hotan, ciutat moderna del Xinjiang 
 Prefectura de Khotan, divisió administrativa del Xinjiang 
 Regne de Khotan, estat de l'Àsia Central centrat a l'oasi de Khotan al Turquestan Xinès (Xinjiang Uigur contemporani) amb continuïtat política entre el segle I i principis del XI